El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2003, fou la vuietena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 12 de juliol i el 16 d'agost. Els All Blacks tornarien a vèncer, conquistant el seu cinquè títol.

Classificació

Results

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2003